Happy House  est un titre anglais pouvant pouvant désigner :

Musique 
 Happy House un groupe de rock français
 Happy House un groupe de jazz français
 Happy House une chanson du groupe Siouxsie and the Banshees

Cinéma 
 Happy House une série télévisée espagnole